Buffet (maaltijd), een vorm van serveren van voedsel
 Buffet (meubel), een meubelstuk

Personen
 Bernard Buffet, een Frans kunstschilder
 Louis Buffet, een Frans politicus
 Marie-George Buffet, een Franse politica
 Warren Buffett, Amerikaanse zakenman